ТНИ — многозначная аббревиатура:
 ТНИ — Технефтьинвест
 ТНИ — технический носитель информации
 ТНИ — марка неоновых ламп

См. также 
 ГТНИ — горизонтальные технологии нефтеизвлечения
  — аббревиатура латиницей